Cerc (Alàs i Cerc), població del municipi d'Alàs i Cerc de la comarca de l'Alt Urgell 
 Cerc (artròpodes), òrgan present a diversos grups d'artròpodes
 El Cerc, masia del municipi d'Olius a la comarca del Solsonès